Сал () — дерево родини диптерокарпові (Dipterocarpaceae) з цінною деревиною, що росте в Південні Азії.

Топонім 
 Сал — річка в Росії на Долішньо-Донській низовині, ліва притока Дону.
 Сал — річка в Індії.
 Сал — один з островів Кабо-Верде.

Див. також 
 Сали
 Салов - російське прізвище
 Салово
 Алкасер-ду-Сал (; МФА: [aɫ'kasɛɾ du saɫ]) — місто в Португалії, в Сетубальському адміністративному окрузі.